walesi nyelv
 walesi nép
 Wales